AXIN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 843 амінокислот, а молекулярна маса — 93 558.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як сигнальний шлях Wnt. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки